Алонсо Ло́бо (; ,  — , ) — испанский  эпохи Возрождения.

Очерк биографии и творчества 
Профессиональная карьера Лобо тесно связана с кафедральным собором Севильи. Там он пел мальчиком в церковном хоре, в 1581 там же служил секретарём кафедрального капитула. С 1586 по 1590 год служил каноником коллегиатской церкви в Осуне. В 1591 году вернулся в Севилью, где до 1593 года помогал капельмейстеру кафедрального собора Ф. Герреро (возможно, также учился у него). В 1593—1604 годах Лобо — капельмейстер кафедрального собора в Толедо. В 1604 вновь вернулся в Севилью, где всё в том же кафедральном соборе занял пост капельмейстера.

Лобо писал исключительно церковную вокальную музыку. Творческой почерк композитора в значительной мере определила испанская полифоническая традиция Т. Л. де Виктории (с которым Лобо состоял в переписке) и Герреро.

Сохранились 6 месс (на 4, 5 и 6 голосов; «O Rex gloriae» — первая в Испании пародийная месса, моделью для неё послужил мотет Палестрины) и 7 латинских мотетов (на 4, 6 и 8 голосов; самый популярный — «Versa est in luctum cithara mea»). Необычность «Credo Romano» Лобо — в сочетании старой практики письма на cantus firmus (в качестве которого выступила традиционная мелодия Credo IV из Liber usualis) с basso continuo, знаменующим наступление новой исторической эпохи. Лобо также автор 6-голосного сборника Плачей пророка Иеремии (для оффиция Великой Субботы), трёх пассионов и некоторых других композиций для католического оффиция. Современного (полного) издания музыкальных сочинений Лобо нет.

Алонсо Лобо не следует путать с португальским композитором примерно того же времени Дуарте Лобу (; ок. 1564 — 1646).

Примечания

Литература 
 Cárdenas Serván I. El polifonista Alonso Lobo y su entorno. — Santiago de Compostela, 1987.

Ссылки 
 Мотет «Versa est in luctum» (The Tallis Scholars)

академические музыканты Испании